

Toponymes 

 Bene, pagasts de Lettonie.
 Bene, village d'Ukraine.
 Béné, village du Burkina Faso.

Patronymes 

 Barnabás Bene (1986-), athlète hongrois
 Carmelo Bene (1937-2002), acteur, écrivain, réalisateur et metteur en scène italien.
 Ferenc Bene (1944-2006), footballeur hongrois.
 Ildikó Bene (1962-), femme politique hongroise.

Voir aussi
 Nota bene